De term Blaue Reiter heeft betrekking op meerdere artikelen:
Der Blaue Reiter, een kunststroming
Der Blaue Reiter (schilderij), een schilderij van Wassily Kandinsky
Blaue Reiter (nationaalsocialisme), een systeem waarmee in de Tweede Wereldoorlog beschermde joden konden worden aangeduid